Orust kan syfta på:

 Orust – en ö i Bohuslän
 Orusts kommun – en kommun i Västra Götalands län 1971–
 Östra Orusts landskommun – en tidigare kommun i Göteborgs och Bohus län 1962–1970
 Orusts pastorat – en ö i Bohuslän
 Orusts och Tjörns kontrakt – ett tidigare kontrakt i Göteborgs stift 1830–2007
 Orusts och Tjörns domsagas valkrets – en tidigare valkrets 1866–1908
 Orusts östra härad – ett härad i mellersta Bohuslän inom nuvarande Orusts kommun
 Orusts västra härad – ett tidigare härad i mellersta Bohuslän inom nuvarande Orusts kommun och Lysekils kommun
 HMS Orust (M41) – en minsvepare
 Orusthöna – en svensk lantrashöna
 Orusttrafiken – ett trafikbolag
 Orusts Sparbank – en sparbank